Svetovni pokal v alpskem smučanju, 2006.

Skupni vrstni red

Moški

Skupno

Smuk

Super-G

Veleslalom

Slalom

Kombinacija

Ženske

Skupno

Smuk

Super-G

Veleslalom

Slalom

Kombinacija

Pokal narodov

Koledar

Moški

Ženske

Viri 
 (moški)
 (ženske)

2006
2006 v športu